La Coppa UEFA 2003-2004 è stata la 33ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta dal Valencia nella finale giocata contro l'Olympique Marsiglia allo stadio Ullevi di Göteborg; con questo successo, il club spagnolo è diventato il primo e unico tra quelli che avevano vinto in precedenza la Coppa delle Fiere (considerata de facto l'antesignana della moderna manifestazione), a bissare il trionfo in Coppa UEFA.

Il calendario fu modificato tirando in lungo i primi due turni, gli unici giocati in autunno, per aspettare le squadre uscite dalla Champions. Al contrario, si infittì ancor di più il programma invernale e primaverile, cui vennero spostati anche i sedicesimi secondo il modello ancora oggi in vigore.

Turno preliminare

Primo turno

Secondo turno

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Classifica Marcatori

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2003-2004
 Coppa Intertoto 2003

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Edizioni della Coppa UEFA